Weichselbaum (Weßling)
 Weichselbaum (Burgenland)